Аспромонте (горный массив) (ит.) — горный массив на юге Аппенинского полуострова
 Аспромонте (национальный парк) (англ.) — национальный парк в Италии.
 Аспремон (Приморские Альпы) () — город во Франции.

 Аспромонте (фильм) (ит.) — фильм тунисского режиссёра Хеди Криссане (ит.)

 Аспромонте, Валерио (род. 1987) — итальянский фехтовальщик.
 Аспромонте, Кен (род. 1931) — американский бейсболист.